Евге́ний Никола́евич Кондако́в — российский нейрохирург, заместитель директора по научно-организационной и методической работе Российского нейрохирургического института имени профессора А. Л. Поленова, доктор медицинских наук, профессор. Редактор журнала «Нейрохирургия».

Библиография 
 Травматические субдуральные гидромы : (Клиника, диагностика, хирург. лечение и некоторые вопр. патогенеза) / Бабчин А. И., Кондаков Е. Н., Зотов Ю. В.; Под ред. В. П. Берснева. — СПб. : РНХИ, 1995. — 122 с. : ил.; 21 см.
 Тяжёлая черепно-мозговая травма : (Функцион.-структур. ореол очага размозжения мозга и варианты хирургии) / Е. Н. Кондаков, В. Б. Семенютин, Б. В. Гайдар; Рос. науч.-исслед. нейрохирург. ин-т им. проф. А. Л. Поленова. — СПб. : Десятка, 2001. — 213 с. : ил.; 22 см; ISBN 5-900356-19-1
 Черепно-мозговая травма : Рук. для врачей неспециализир. стационаров / Е. Н. Кондаков, В. В. Кривецкий. — СПб. : СпецЛит, 2002 (ГП Техн. кн.). — 270, [1] с. : ил., табл.; 22 см; ISBN 5-299-00223-8

 научные летописи, научно-популярные
 Очерк деятельности специализированного совета Российского научно-исследовательского нейрохирургического института им. А. Л. Поленова : [За 15 лет, 1977—1987, 1989—1994] / В. П. Берснев, К. Г. Таюшев, Е. Н. Кондаков. — СПб. : РНХИ, 1994. — 134,[3] с.; 21 см; ISBN 5-900356-24-8
 Нейрохирургия Санкт-Петербурга : История становления специальности, орг. помощи и эпидемиология / Е. Н. Кондаков, Э. Д. Лебедев. — СПб. : Десятка, 2003. — 275, [2] с. : ил., портр., табл. факс.; 22 см; ISBN 5-98330-001-6
 Эскиз истории отечественной нейрохирургии / Е. Н. Кондаков. — Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2006. — 309, [2] с. : ил., портр., факс.; 23 см; ISBN 5-7422-1171-6
 Эскизы истории отечественной нейрохирургии / Е. Н. Кондаков; ФГБУ "Российский науч.-исслед. нейрохирургический ин-т им. проф. А. Л. Поленова Минздрава России. — Изд. 2-е, перераб., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Синтез Бук, 2013. — 443, [1] с. : ил., портр., факс.; 24 см; ISBN 978-5-91639-017-9
 Под скальпелем природы и искусства / Е. Н. Кондаков, Т. Н. Пирская. — Санкт-Петербург : X-print, 2015. — 90 с. : ил., цв. ил., портр., цв. портр., факс.; 22x29 см; ISBN 978-5-905149-13-9
 Закладные камни нейрохирургии : Е. Н. Кондаков; Российский науч.-исслед. нейрохирургический ин-т им. А. Л. Поленова — фил. ФГБУ "Северо-Западный федеральный мед. центр им. В. А. Алмазова Минздрава России. — Санкт-Петербург : Л-Принт, 2016. — 197 с. : ил.; 21x21 см; ISBN 978-5-9907447-0-7 : 300 экз.
 Профессор А. Л. Поленов и становление кафедры нейрохирургии ЛенГИДУВа (к 85-летию создания) / Е. Н. Кондаков, В. А. Мануковский ; «Российский науч.-иссл. нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова» — фил. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава РФ, ФГБОУ ВО «Северо-Западный гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова» Минздрава РФ. — Санкт-Петербург : РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, 2020. — 106 с. : ил., портр., факс.; 23 см; ISBN 978-5-900356-52-5 : 200 экз.

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации, за цикл работ «Острые внутричерепные кровоизлияния: изучение патогенеза, разработка и внедрение новых технологий в диагностику и хирургическое лечение» (2003)

Примечания